Янош Ердеї (; 1814—1868) — угорський поет, письменник, літературний критик, юрист, філософ, естетик і етнограф.
 Янош Ердеї (; 1919—1997) — угорський боксер.